rota – tekst przysięgi lub rodzaj utworu literackiego
 Rota – wiersz Marii Konopnickiej
 rota – oddział wojskowy
 Rota – baza amerykańskiej marynarki wojennej
 rota – oddział straży pożarnej
 Rota – nazwa kilku organizacji konspiracyjnych podczas okupacji niemieckiej na Pomorzu
 Rota – czasopismo radomskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania

 Rota – stolica historycznej diecezji w Hiszpanii, w Aragonii, sufragania metropolii Tarragona
 Rota Rzymska – jeden z Trybunałów watykańskich
 Rota – miasto w Hiszpanii
 Rota – wulkan w Nikaragui
 Rota – wyspa w archipelagu Marianów

Zobacz też 
 Nasza Rota – kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie
 Nino Rota – kompozytor włoski
 rotawirusy